Ribeirão Sertãozinho, também chamado Córrego Sul,  é um rio brasileiro do estado de São Paulo. Passa pelo município de Sertãozinho.

Sertãozinho, Ribeirão
Sertãozinho (São Paulo)